Монмен — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Монмен — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена